Por POJO o Pojo , puede referirse a:
 Pojo es un municipio de la Provincia Carrasco,  del Departamento de Cochabamba, en Bolivia.
 Pojo, localidad del municipio con el mismo nombre en la Provincia Carrasco,  Departamento de Cochabamba, en Bolivia.
 POJO, el acrónimo de Plain Old Java Object, es una sigla utilizada por programadores Java para enfatizar el uso de clases simples y que no dependen de un framework en especial.